Anna de Rohan-Chabot (1648 – 4. února 1709) byla francouzská šlechtična.

Život 
Narodila se roku 1648 francouzskému šlechtici Henri Chabotovi a jeho manželce Marguerite de Rohanové.

Dne 17. dubna roku 1663 se provdala za generálporučíka Františka de Rohana, který byl mladším synem Hercula de Rohana, jenž byl vévoda z Montbazonu, a jeho manželky Marie. Měli spolu 2 syny.

Anna a František se později přestěhovali do Paříže do sídla Hôtel de Soubise.

Anna zemřela 4. února roku 1709 v Paříži na nachlazení. V Paříži byla také pohřbena.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské šlechtičny
Narození v roce 1648
Úmrtí v roce 1709
Úmrtí 4. února
Narození ve Francii
Úmrtí v Paříži
Pohřbení v Paříži
Milenky Ludvíka XIV.
Ženy